wróżenie
 widzący (tytuł kościelny)
 Widzący z Lublina